2 miejscowości w Polsce:
 Szerokie – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Zławieś Wielka
 Szerokie – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Konopnica
Inne:
 Szerokie – dzielnica Lublina
 Szerokie – żleb opadający z Zawratu Kasprowego do Doliny Jaworzynki w Tatrach